

Села:
 Червоний Жовтень — колишня назва села Жовтеньке (Запорізька область, Оріхівський район)
 Червоний Жовтень — колишня назва села Леонове (Луганська область, Антрацитівський район)
 Червоний Жовтень — колишня назва села Сотенне (Луганська область, Станично-Луганський район)
 Червоний Жовтень — колишня назва села Травневе (Харківська область, Зачепилівський район)

Селище:
 Червоний Жовтень — колишня назва селища Балка (Донецька область, Сніжнянська міська рада)

Червоний Жовтень () — село, Мінська область, Борисовський район

Червоний Жовтень () — селище, Московська область, Одинцовський район

Див. також 
 Красний Октябр